Şemdinli (district), een Turks district in de provincie Hakkâri
 Şemdinli (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Şemdinli